Der CEV-Pokal 2017/18 begann mit der ersten Runde am 12. Dezember 2017 endete und mit den Finalspielen am 3. und 10. April 2018. Als Sieger ging Eczacıbaşı Istanbul hervor.

Teilnehmer 

CL = Absteiger aus der zweiten und dritten Runde der Champions League

Modus 
Am 14. Juni 2017 fand die Auslosung mit 22 Mannschaften statt. Diese Mannschaften trafen im Sechzehntelfinale auf die Verlierer der zweiten und dritten Runde der Champions League. Die 16 Gewinner erreichten das Achtelfinale und von dort ging es im K.-o.-System weiter bis zu den Endspielen. Alle Runden wurden in Hin- und Rückspielen ausgetragen.

Spielplan

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2017 Frauen
Volleyballsaison 2017/18
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften